Habimana ist der Familienname folgender Personen:

 Abin Habimana (* 1990), burundischer Fußballspieler
 Dany Habimana (* 1979), ruandischer Fußballspieler
 Glen Habimana (* 2001), belgisch-ruandischer Fußballspieler
 Kheri Habimana, ruandischer Fußballspieler
 Yussufu Habimana (* 1988), ruandischer Fußballspieler